Пергола — муніципалітет в Італії.
 Пергола — садова конструкція.